Wincenty Konstanty "Kastuś" Kalinowski (1838-1864) – przywódca powstania styczniowego na Litwie i Białorusi
 Konstanty Kalinowski (1935-2002) – profesor, historyk sztuki